Данила Алексеевич Чегодаев (род. 9 января 1992 года, Москва) — российский регбист, фланкер.

Биография 

Образование — Московская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта по специальности «Тренер-преподаватель командных видов спорта».

С 2006 по 2013 год выступал за регбийный клуб «Марьино».

С 2013 по 2020 год выступал за регбийный клуб «ВВА-Подмосковье».

В 2020 году перешёл в казанскую «Стрелу».

В 2021 году перешёл в московское «Динамо»

Достижения 
 Многократный призёр Чемпионата России по регби-15
 Серебряный призёр Чемпионата Европы U19 в 2011 году

Примечания 
 http://old.rugbymoscow.ru/news/read/id/501
 http://www.enisei-stm.ru/news/index.php?id=1645
 https://www.sports.ru/rugby/1032832731.html
 https://rugger.info/news/31036
 https://strelarugby.ru/page9294805.html
 https://sport.business-gazeta.ru/news/254586

Регбисты России
Игроки РК «Марьино»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»
Игроки РК «Стрела»
Игроки РК «Динамо» Москва
Игроки РК ЦСКА Москва
Игроки РК «Химик»